Amance – Aube
Amance – Meurthe e Mosella
Amance – Alta Saona